Александр Гутов: Гутов, Александр Валерьевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Гутов, Александр Иванович (1907—1982) — советский инженер и конструктор, Герой Социалистического Труда.